Маунт Ер има више значења:
 Маунт Ер (Ајова)
 Маунт Ер (Индијана)